Дивергенция може да се отнася за:
 Дивергенция (математика) – математическа функция, която приписва вектор на всяка точка от скаларно поле
 Дивергенция (генетика) – понятие от биологията